Action directe (terrorismo) – gruppo terroristico francese
 Action directe (arrampicata) – via d'arrampicata